

Personnalités 

  (née en 1971), écrivaine et journaliste allemande ;
 Auguste Mingels (1921-1973), pilote belge de moto-cross ;
  (né en 1970), journaliste suisse ;
 Jean-Paul Mingels (né en 1953), pilote belge de moto-cross.